Clutter puede referirse a:

 El clutter, concepto matemático.
 El clutter; en teoría de las comunicaciones, antenas y radares, ruido provocado por los ecos o reflexiones en elementos ajenos al sistema (montañas, superficie del mar, etc.), que evitan que la SNR sea la óptima.
 Familia Clutter, familia víctima de un asesinato, inmortalizado en la novela periodística de Truman Capote A Sangre Fría.
 Clutter, biblioteca gráfica para la creación de interfaces de usuario aceleradas por hardware, escrita en C y de código abierto.